Лари́са Алекса́ндровна Ники́тина:
 Никитина, Лариса Александровна (1930—2006) — советская и российская оперная певица.
 Никитина, Лариса Александровна (род. 1965) — советская и российская легкоатлетка.